Piotr Sokołowski (zm. 1528) – kasztelan rypiński, kasztelan kujawski konarski, podkomorzy brzeskokujawski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Piotr Jan Sokołowski (zm. 1652) – biskup chełmiński, prepozyt chełmiński